Э́нгер ():
 Энгер (город) — город в германской земле Северный Рейн-Вестфалия.

Фамилия
 Энгер, Анна (род. 1987) — американская актриса.
 Энгер, Анне (род. 1949) — норвежский государственно-политический деятель.
  (1906—2000) — норвежский священник.
  (род. 1915) — немецкий политик, бывший мэр Кведлинбурга.
  (род. 1993) — норвежская прыгунья на лыжах с трамплина.
  (род. 1973) — норвежский гитарист, участник метал-группы Darkthrone.
  (род. 1948) — норвежский политик.
 Энгер, Кеннет (род. 1927) — американский кинорежиссёр, сценарист.
  (1900—1977) — норвежский актёр.
  (род. 1961) — американский писатель.
  (1894—1918) — датский актёр и режиссер.
  (род. 1948) — норвежский бизнесмен.
  (1948—2014) — норвежский актёр.
  (род. 1983) — норвежский прыгун на лыжах с трамплина.
 Энгер, Пауль (род. 1969) — норвежский кёрлингист и тренер.
  (1929—2018) — норвежский зоофизиолог.
 Энгер, Сондре Хольст (род. 1993) — норвежский профессиональный шоссейный велогонщик.
  (род. 1973) — норвежский писатель и журналист.
  (род. 1943) — норвежский бизнесмен.
  (род. 1950) — норвежский бизнесмен, бывший гендиректор Vy (2001—2011).
  (род. 1958) — норвежский политический деятель, директор .
  (1899—1990) — норвежский художник.
 Энгер-Дэймон, Баббен (род. 1939) — норвежская лыжница, олимпийская чемпионка.

См. также 
  (1890—1980) — американский оператор-постановщик.
  (1914—1984) — американский монтажёр.
 Энгер Мель, Эмили (род. 1993) — норвежский политический деятель.
 Енгер